Беревоєшть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Беревоєшть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Беревоєшть.
 Беревоєшть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Ф'єнь.